

, dans le Hainaut (routier)

viaduc de Montigny-sur-Loing, en Seine-et-Marne (ferroviaire)
 viaduc de Montigny-lès-Arsures, dans le Jura (ferroviaire)
 « Viaduc de Montigny », une partie des Arcades du Lac, à Montigny-le-Bretonneux, en Yvelines